Фірдоусі (935–1020) — перський поет

 Фірдоусі — село, Мактааральський район, Туркестанська область, Казахстан